Флаг муниципального образования сельское поселение Кубань Гулькевичского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 декабря 2006 года решением Совета муниципального образования сельское поселение Кубань № 10 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2923.

Описание 
«Зелёное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее у нижнего края три равные полосы — жёлтую, красную, жёлтую в 1/4 ширины полотнища, а посередине основной (зелёной) части, на верхней жёлтой полосе белая (серая) тройная арка, в которой средний проем больше других и увенчай золотым пшеничным снопом. По сторонам от снопа над аркой изображены белые лебеди, с золотыми лапами и клювом косвенно взлетающие по направлению друг к другу с воздетыми крыльями».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Сельское поселение состоит из восьми населённых пунктов, основным хозяйством у которых в советский период и сегодня являлось хозяйство «Кубань», награждённое орденом Ленина, что аллегорически отображено жёлтыми и красной полосами.

Белая трёхстворчатая арка установлена в честь трудовых подвигов и символически указывает на трудовые достижения жителей сельского поселения, среди которых 18 Героев Социалистического Труда.

Жёлтый пшеничный сноп с восемью колосками символизирует основной вид деятельности на территории поселения — выращивание хлеба и создание новых элитных сортов пшеницы. Количество колосков — 8 — аллегорически говорит о количестве населённых пунктов поселения, представляющих собой единое развитое хозяйство.

Взлетающие лебеди символизирует развитие и прогресс, а также красоту, постоянство, верность, любовь.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, достатка, прочности, превосходства, а также сельского хозяйства, хлеба и солнечного света.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, труд.

Примечания